Valga Keskstaadion (Estádio Central de Valga) é um estádio multi-uso na cidade de Valga, na Estônia. Ele é usado freqüentemente para partidas e futebol e é o estádio do FC Valga Warrior. O estádio tem lugar para 2500 pessoas e foi aberto em 1956.

Estádios de futebol da Estónia